Сезон 1999-2000 у Першій чеській футбольній лізі — футбольне змагання у найвищому дивізіоні чемпіонату Чехії. Це 7-ий сезон з моменту заснування турніру. Чемпіоном вчетверте поспіль стала Спарта (Прага).

Команди учасники першості

Турнірна таблиця 

Примітки: 
1. Клуб Слован (Ліберець) взяв участь у Кубку УЄФА 2000—2001 як переможець Кубку Чехії з футболу 1999—2000.

Позначення:

Результати

Бомбардири

Посилання 
 Перша чеська ліга на soccerway 
 Перша чеська ліга на rsssf 

1999-2000
Чехія
Чехія